Posljednje vaterpolsko prvenstvo SFRJ, igrano za sezonu 1990./91. je osvojio Jadran Koteks iz Splita.

Prva liga

Ligaški dio

Doigravanje 
Pobjednik Jadran Split

Prva B liga

Izvori 
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.

1990-91